

Acronimo 

 Russian Basketball Federation, è l'ente che controlla e organizza la pallacanestro in Russia
 Reel Big Fish, gruppo musicale ska punk
 Resting bitch face
 Funzione radiale di base (radial basis function)

Codici 
 RBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Bear City (Stati Uniti)